Ерік Кабако (* 1995) — уругвайський футболіст, захисник клубу «Хетафе».

 Ель-Кабако — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Саламанка.